Финал Кубка УЕФА 1998 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1997/98, 27-го сезона в истории Кубка УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 6 мая на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В матче встретились итальянские «Интернационале» и «Лацио».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок УЕФА 1997/1998

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1998
Кубок УЕФА
Май 1998 года
Лига Европы УЕФА 1998
Лига Европы УЕФА 1998
Международные спортивные соревнования в Париже
Международные соревнования по футболу во Франции
События 6 мая
Спорт во Франции в 1998 году